Индезит

 Indesit — итальянская машиностроительная компания, один из крупнейших производителей бытовой техники в Европе;
 «Индезит» — российский женский волейбольный клуб из Липецка;